Philmore steht für:

 Philmore (Band), eine US-amerikanische Rockband

Philmore ist der Familienname folgender Personen:

 Isaiah Philmore (* 1989), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Fillmore